Тата́рский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — город Татарск.

География 
Район расположен на западе Новосибирской области. Граничит с Усть-Таркским, Венгеровским, Чановским и Чистоозёрным районами Новосибирской области, а также Омской областью. Территория района по данным на 2008 год — 487 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 347,9 тыс. га (71,4 % всей площади).

История 
Район образован в 1925 в составе Барабинского округа Сибирского края. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Татарский район оказался в составе Западно-Сибирского края. В 1937 район был включен во вновь образованную Новосибирскую область. 29 марта 1944 года Татарск получил статус города областного подчинения и был выведен из состава района, оставаясь, при этом, его центром.

Достопримечательности 
 Дом-музей имени историка и летописца Абрама Яковлевича Штеффена, с. Неудачино;
 Историко-краеведческий музей им. Н. Я. Савченко, г. Татарск;
 Городской вокзал, г. Татарск;
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы
 Мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне и героях революции, г. Татарск;
 Памятник Геннадию Заволокину, г. Татарск;
 Сквер героев Татарского района, г. Татарск;;
 Башня с часами, г. Татарск;
 Экспозиция «Мать солдатская» в память Февронии Плотниковой, потерявшей на фронте Великой Отечественной войны восьмерых сыновей, г. Татарск;
 Парк военной техники, г. Татарск.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Татарск) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 22 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 21 сельское поселение.

Населённые пункты 
В Татарском районе 63 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Степановка 1-я.

2 марта 2011 года был упразднен железнодорожный разъезд Короткоозерный.

Экономика

Промышленность 
Переработкой сельскохозяйственной продукции в Татарском районе занимаются ОАО «Татарский маслокомбинат», ОАО «Татарский мясокомбинат», ООО «Татарскзернопродукт», Татарский Хлебокомбинат, городское производственное потребительское общество. Новым направлением в развитии пищевой промышленности стала добыча и розлив минеральной воды на базе ЗАО «Пищекомбинат „Татарский“» и ООО «Минеральные воды Сибири». Новый толчок в своём развитии получила чёрная металлургия после реконструкции на ОАО «Сиберсталь» сталелитейного цеха. Продукция этого предприятия реализуется по всей России. ОАО «Татарское РТП» изготавливает и ведёт монтаж газовых котлов не только в Новосибирской, но и в Омской области. Полиграфическую отрасль представляет ГУП «Рассвет» — здесь проведена модернизация оборудования для офсетной печати.

Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственным производством занимаются 8 акционерных обществ, 83 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, сельскохозяйственный производственный кооператив и 10 колхозов. В сельском хозяйстве занято 45,5 % всех работающих. Основная специализация сельскохозяйственных предприятий — производство животноводческой продукции.

Транспорт 
Через район проходит автодорога федерального значения  «Байкал», участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Новосибирск—Омск» и ж/д линия «Татарск—Карасук». Протяженность автомобильных дорог — 504,7 км, из них с твердым покрытием — 358,6 км.

Люди, связанные с районом 
 Татарцы в годы Великой Отечественной войны
На фронт отправились 14200 человек. Не вернулись домой 5627. 12 воинов награждены высшей наградой — золотой звездой Героя Советского Союза.

 Герои Советского Союза
 Байдуков Георгий Филиппович.
 Волков Андрей Алексеевич
 Волков Иван Архипович
 Горбатенко Николай Захарович
 Грязнов Александр Матвеевич
 Ерёмин Александр Семёнович
 Иванишко Фёдор Яковлевич
 Иванов Алексей Григорьевич
 Козин Нестор Дмитриевич
 Костенко Федор Дмитриевич
 Кучерявый Герасим Евсеевич
 Черемухин Александр Евгеньевич
 Юрченко Николай Иванович

 Герой афганской войны
 Ляшенко Сергей Владимирович.

 Герои чеченских войн
 Слобода Сергей Васильевич;
 Сумин Иван Александрович;
 Шестаков Максим Григорьевич;
 Щеглов Геннадий Иванович.

 Почётные граждане района
 Добровольская Татьяна Васильевна (1921—2008) — учитель

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт жителей города Татарска (Татарск) и татарского района (https://web.archive.org/web/20120325122034/http://tatarsk.su/). Фотогалерея, справочники, объявления, работа, новости
 Официальный сайт района
 На сайте администрации Новосибирской области
 На сайте Новосибирского областного совета депутатов
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области

См. также 
 Еланский район